Das Kätzchen ist die Bezeichnung für:
 Das Kätzchen (1975), französischer Film von Édouard Molinaro 
 Das Kätzchen (1996), russischer Film von Ivan Popov 
 Das Kätzchen (Achterbahn), ehemalige Achterbahn in Busch Gardens Williamsburg
 Das Kätzchen, deutscher Titel der russischen Erzählung Jonytsch
Siehe auch:
 Das merkwürdige Kätzchen